Тіжі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на південь від Парижа, 25 км на південний схід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 932 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2311,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тіжі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тіжі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тіжі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре